Stockport (Grande Manchester)

Stockport (Indiana)
Stockport (Iowa)
Stockport (Nova Iorque)
Stockport (Ohio)

Desambiguações de topônimos